Hemerijckx ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Hemerijckx (1954–2010), belgischer Schauspieler
 Frans Hemerijckx (1902–1969), belgischer Arzt

Hemerijckx bezeichnet außerdem:

 (9615) Hemerijckx, ein Asteroid des Hauptgürtels